Кшиштоф Влодарчик (; род. 19 сентября 1981, Варшава, Польша) — польский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой (Cruiserweight) весовой категории. Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF (2006—2007), по версии WBC (2010—2014). Победил 6 боксёров за титул чемпиона мира.

Профессиональная боксёрская карьера 
Влодарчик дебютировал на профессиональном ринге в мае 2000 года в первой тяжёлой весовой категории. В декабре 2001 года со статистикой 11-0 вышел на титульный поединок с непобеждённым итальянцем Венсенцо Росситто (20-0-1) и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии IBF. В ноябре 2002 года нокаутировал Исмаила Абдула (18-1).

В апреле 2003 года вышел на титульный поединок с россиянином Павлом Мелкомяном в поединке за звание интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA. В первом раунде Мелкомян послал в нокдаун Влодарчика. Поляк во втором раунде получил рассечение, а в четвёртом раунде нанёс рассечения россиянину. В пятом раунде рефери прекратил поединок, зафиксировав техническим решением победу Мелкомяну. Влодарчик потерпел первое поражение в карьере.

13 декабря 2003 года Кшиштоф завоевал молодёжный титул чемпиона мира по версии WBC, победив раздельным решением белорусского боксёра Сергея Караневича.

В июне 2004 года Кшиштоф нокаутировал в шестом раунде Алайна Симона и завоевал титул чемпиона мира по версии WBF.

В 2005 году победил Себастьяна Хилла.

25 марта 2006 года Влодарчик победил по очкам бывшего чемпиона мира Имаму Мэйфилда.

Бои за титул чемпиона мира по версии IBF 
В ноябре 2006 года Кшиштоф встретился с непобеждённым американцем Стивом Каннингемом. Раздельным решением в очень плотном бою победил Влодарчик и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе. Через полгода случился матч реванш, в котором по очкам решением большинства судей победил Каннингем.

Бои за титул чемпиона мира по версии WBC 
В 2009 году Кшиштоф вышел на титульный поединок с чемпионом мира по версии WBC Джакоббе Фрагомени. Поединок закончился вничью. В мае 2010 года Влодарчик снова встретился с Фрогоменни. Нокаутировал его в 8-м раунде и завоевал титул чемпиона мира.

В апреле 2011 года в первой защите титула раздельным и довольно спорным решением выиграл у непобеждённого пуэрториканца Франсиско Паласиоса.

В ноябре 2011 года нокаутировал австралийца Дэнни Грина. Австралиец выигрывал бой по очкам, но в 11-м раунде Влодарчик переломил ход боя.

В сентябре 2012 года снова вышел на бой с Паласиоссом. На этот раз Кшиштоф более уверенно переиграл пуэрториканца по очкам.

21 июня 2013 года в Москве нокаутировал непобеждённого претендента из России олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева.

27 сентября 2014 года в Москве потерпел поражение от Григория Дрозда, уступив чемпионский титул россиянину.

Статистика профессиональных боёв

Тренер 
Фёдор Лапин (Архангельск, Россия).

Личная жизнь 
 Супруга Маргарет Вавилоне. Сын — Цезарь (род. в 2002 г.). В октябре 2007 года пара поженилась.
 21 июля 2011 боксер был доставлен в больницу с диагнозом передозировки антидепрессантов, которые он принял, находясь в депрессии от конфликта с супругой.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Польши
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета